Nulla da dichiarare è un film di Corrado Colombo del 1998.

Trama 

La fine di una giornata lunga, noiosa, la solita routine di un ufficio doganale di frontiera che si stringe attorno al maresciallo Santoro, un trentenne appesantito da una vita matrimoniale che non gli dà tregua e che sembra avergli spento ogni desiderio. Un imprevisto controllo d'identità di una bella e misteriosa donna costringe il maresciallo a prolungare il turno di lavoro fino alla notte. Ma al di là delle convenzionali procedure e dei banali approcci tra i due, il maresciallo si trova presto coinvolto in una magia che lo pone fuori dagli schemi della sua professione, fuori dalla realtà, sospeso in un alone in cui lei conduce una strana danza liberatoria-premonitrice che lo porta a riscoprire i propri desideri, nuovi valori fino a mettere in discussione la propria esistenza.

Distribuzione 

 Distribuito nel circuito cinematografico nella raccolta Corti in lungo.

Cortometraggi drammatici